Saffe ist der Familienname folgender Personen:

 Barthold Saffe († 1615), Kaufmann und Ratsherr der Hansestadt Lübeck
 Ferdinand Saffe (1867–1951), deutscher Komponist, Musikforscher, Pädagoge und Organist 
 Heinrich Saffe (1599–1665), Jurist und Ratsherr in der Hansestadt Lübeck
 Jan Saffe (* 1960), Bremer Politiker (Die Grünen)
 Viktoria Saffe (1914–1999), Mitbegründerin und Vorsitzende des Reichsbundes, Ortsgruppe Hannover